Horvátország
Ljutići falu Malinska-Dubašnica községben, Tengermellék-Hegyvidék megyében

Montenegró
Ljutići falu Pljevlja községben